Мостіпан Олександр Олексійович (1959) — Герой України
 Мостіпан Уляна Миколаївна (1944) — народний депутат України 5 та 6 скликання